Dumas (Arkansas), plaats in de staat Arkansas, VS
 Dumas (Mississippi), plaats in de VS
 Dumas (automerk), Frans automerk
 Alexandre Dumas père, Frans dramaturg en schrijver
 Alexandre Dumas fils, Frans schrijver
 Charlotte Dumas, Nederlands fotograaf
 Jean-Baptiste Dumas, Frans scheikundige
 Marlene Dumas, Zuid-Afrikaans kunstenaar
 Maurice Dumas, Nederlands zanger en humorist
 Romain Dumas, autocoureur
 Dumas Guette, Colombiaans voetballer
 Dumas (Texas)